Kalina může být:

 kalina – rod rostlin patřící do čeledě kalinovité Viburnaceae

příjmení osob
 Alois Kallina (1843–1920) – česko-rakouský právník a soudce
 Antonín Kalina – více osob
 Antonín Pravoslav Kalina (1873–1955) – český anarchistický aktivista a politik
 Josef Jaroslav Kalina (1816–1847) – český obrozenecký básník a vědec
 František Kalina (1927–???) – český lesní inženýr a politik KSČ, za normalizace český ministr les. a vod. hosp.
 František Kalina (redaktor) (1919–1992) – slovenský redaktor a překladatel
 František Kalina (výtvarník) (1953–1999) – slovenský výtvarník
 Franz Kallina (František rytíř Kallina z Urbanowa;1821-1880) – rakouský státní úředník původem z Jindřichova Hradce
 Ivan Kalina (1934–1969) – český hokejista
 Jan Kalina – více osob
 Jaromír Kalina (* 1965) – český politik, bývalý sládek a ředitel výroby v pivovaru
 Josef Kalina – český navigátor při dálkových rallye, člen vítězných posádek na Rallye Dakar
 Kamil Kalina (* 1945) – český psychiatr, psycholog, adiktolog a politik ODS, poslanec FS
 Matyáš Kalina z Jäthensteinu (1772–1848), český právník a archeolog
 Noah Kalina (* 1980) – americký fotograf
 Pavel Kalina (* 1965) – český historik umění a architektury
 Robert Kalina (* 1955) – rakouský výtvarník, medailér a grafik
 Václav Kalina – více osob
 Vladimír Kalina (1927–1995) – český novinář a filmový scenárista
 Zbigniew Kalina – český herec a zpěvák

fiktivní postavy
 hajný Josef Kalina – ve filmu Trhák (1980) jej hrál Waldemar Matuška